

Сухоріченська сільська рада — сільське поселення, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Сухоріченська сільська рада — сільське поселення, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Сухоріченська сільська рада — сільське поселення, Ілецький район, Оренбурзька область